Molí del Mig (Bellveí), a Bellveí (Segarra)
 Molí del Mig (Castellcir), a Castellcir (Moianès)
 Molí del Mig (Figaró-Montmany), a Figaró-Montmany (Vallès Oriental)
 Molí del Mig (Mura), a Mura (Bages)
 Molí del Mig (Rabós), a Rabós (Alt Empordà)
 Molí del Mig (Valls), a l'Alt Camp